

Astronomia 
 Supernova  – esplosione stellare

Cinema 
Supernova  – film spagnolo del 1993 diretto da Juan Miñón
Supernova  – film del 2000 diretto da Walter Hill
Supernova  – film per la televisione del 2005 diretto da John Harrison
Supernova  – film del 2020 diretto da Harry Macqueen
Supernova  – casa di produzione cinematografica italiana

Musica 
 Supernova – gruppo musicale pop cileno
 Supernova – gruppo musicale pop punk statunitense
 Supernova –  boy band sudcoreana
 Choshinsung o Supernova – gruppo musicale k-pop sudcoreano
 Supernova – album dei Today Is the Day del 1993
 Supernova – album dei Supernova (Cile) del 1999
 Supernova – album degli The Echoing Green del 2000
 Supernova – singolo degli OOMPH! del 2001
 Supernova – album di Lisa Lopes del 2002
 Supernova – album dei The Fire del 2012
 Supernova – traccia dell'album Transgression dei Fear Factory del 2005
 Supernova – traccia dell'album Astronomy dei Dragonland del 2006
 Supernova – singolo di Mr Hudson featuring Kanye West del 2009
 Supernova  – album di Ray LaMontagne del 2014
 Supernova – singolo di MadMan del 2019
 Supernova –  festival canoro e  programma televisivo lettone
 Supernova – singolo di MadMan del 2019
 Supernova – singolo dei Within Temptation del 2019

Altro 
 Supernova – trasmissione radiofonica del 2020 di Radio 1
 Supernova Edizioni – casa editrice italiana sita a Venezia
 Supernova  – televisione locale del Lazio
 Supernova  – romanzo di C.A. Higgins
 Supernova  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Supernova  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Supernova  – videogioco
 Supernova  – tecnica dell'anime Dragon Ball
 Undici Supernove  – gruppo di personaggi del manga One Piece